(também conhecido por Yajir só no Dragon Ball Z em Portugal) é um protagonista de suporte no mangá Dragon Ball e nos animes Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball Super, também fazendo uma breve aparição em Dragon Ball GT. Ele é um ronin terráqueo (samurai sem mestre) que encontrou Goku enquanto ele estava procurando por Tamborim. Ele passa a maior parte do tempo com Mestre Karin na Torre Karin, e geralmente entrega sementes dos deuses para os Guerreiros Z. Apesar de sua obesidade e desejo de evitar lutas, ele é forte e rápido em seu movimento, e sendo altamente hábil com sua katana. Ele é nomeado após um brinquedo japonês .

Visão Geral

Aparência
A aparência de Yajirobe consiste de pequenos olhos pretos, cabelo despenteado longo e, devido a gostar de comer, ele é um pouco obeso. Suas roupas através da série é típica de um ronin vagabundo típico de mangás e animes: consiste de um yukata vermelho na altura do joelho com listas pretas, um obi preto e um kyahan preto, warajis, e um ecchu fundoshi. Ele geralmente deixa sua katana presa no lado esquerdo de seu obi. Depois, no último arco Dragon Ball Z, ele deixa crescer um pequeno bigode e usa também um casaco de pele.

Personalidade
Yajirobe é bem anti-social, preferindo ficar sozinho para que ele possa comer pacificamente, e às vezes sendo rude para outras pessoas. Yajirobe gosta de consumir grandes quantidades de comida, e tem uma atitude mal-humorada para aqueles que o atrapalham ou o distraem. Ele gosta de comer porco selvagem assado e possui uma afinidade para pãezinhos de porco cozidos no vapor (butaman em japonês); ele é visto comendo em várias cenas no manga e anime, e se lamenta não ter comido mais quando ele pensa que Vegeta vai destruir a Terra durante a saga Vegeta. Também verdadeiro ao estereótipo ronin, Yajirobe é rude, mal-arrumado, e não liga se sua tanga é visível para outras pessoas. De acordo com a Daizenshuu e outros databooks, Yajirobe gosta de dirigir carros roubados. Ele também gosta de pescar, caçar, e de dormir à tarde. Ele é geralmente caracterizado como covarde porque ele tenta evitar lutas, como visto com Piccolo Daimaoh e Vegeta, mas prefere ser pensado como inteligentemente cuidadoso.

Yajirobe do Futuro

Dragon Ball Z
Yajirobe do Futuro é visto no começo do episódio especial Dragon Ball Z: Gohan e Trunks - Guerreiros do Futuro, quando os Guerreiros Z estão na casa de Goku do Futuro após ele morrer. No flashback de Trunks no episódio "O desespero de viver num futuro infernal!!", ele é atacado pela Androide 18 do Futuro.

Dragon Ball Super
Yajirobe é mostrado vivo em Dragon Ball Super; ele revela que ele sobreviveu o ataque dos Androides ao comer a última semente dos deuses que Mestre Karin tinha. Yajirobe é visto por Goku na base da resistência na Capital do Oeste. Ele possui uma barba grossa. Yajirobe é conhecido como a pessoa que só aparece quando é hora de comer, e se esconde durante as lutas.

Durante a luta entre Goku Black e Zamasu do Futuro, contra Goku e Trunks, os Saiyajins são facilmente derrotados após receberem um Kamehameha de frente, e caem no chão. Quando Black e Zamasu carregam um ataque para matá-los, Vegeta usa sua última energia para destruir o ataque de Black e Zamasu. Enquanto isso, Yajirobe usa a oportunidade para salvar Goku e Trunks, levando-os para seu esconderijo. Yajirobe diz que só poderia salvar duas pessoas, explicando porque não salvou Vegeta, mas felizmente, Mai do Futuro salva Vegeta, e manda Trunks, Goku, e Vegeta de volta na Máquina do Tempo, enquanto Yajirobe e Mai ficam para trás.

Yajirobe, assim como o resto dos membros da resistência, dá sua energia para Trunks, que cria uma grande espada de energia e consegue cortar o corpo da fusão de Zamasu e Black. Porém, quando Zamasu começa a cobrir a Terra, ele lança ataques simultâneos em todo o planeta, matando Yajirobe e todas as pessoas na Terra com a exceção do grupo que estava com Goku.

Bibliografia

Personagens de Dragon Ball
Artistas marciais fictícios
Manipuladores de Ki na ficção